Рафальский — польская и белорусская фамилия; имеет женскую форму Рафальская.
 Рафальский, Александр Порфирьевич (в монашестве Феодор; 1895—1955) — епископ РПЦ заграницей, архиепископ Сиднейский и Австралийский.
 Рафальский, Григорий Антонович (в монашестве Антоний; 1789—1848) — епископ Православной Российской Церкви, Санкт-Петербургский митрополит.
 Рафальский, Константин Яковлевич — председатель Уральского облисполкома (1934—1935)
 Рафальский, Максим (род. 1984) — латвийский футболист.
 Рафальский, Михаил Фадеевич (1889—1937) — белорусский еврейский театральный режиссёр.
 Рафальский, Олег Алексеевич (род. 1959) — бывший заместитель главы Администрации Президента Украины.
 Рафальский, Сергей Милич (1896—1981) — русский поэт, писатель, публицист.
 Рафальский, Трифилий Лукич (1855—1919) — калишский губернатор, тайный советник.

Псевдонимы 
 Эльжбета Рафальская (настоящее имя Мария Зентара-Малевская; 1894—1984) — польская писательница и поэтесса, общественный деятель Вармии.

См. также 
 Рафалски, Брайан